Herzberg steht für:
 Herzberg (Familienname), ein Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Herzberg (Bildungseinrichtung), Tagungs- und Bildungsstätte in der Gemeinde Densbüren, Kanton Aargau, Schweiz
 (3316) Herzberg, einen Asteroiden
 Herzberg (Kurzfilm), einen Film von David C. Bunners (2012)

Herzberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte, Ortschaften, Ortsteile:

 in Deutschland:
 Herzberg (Elster), Kreisstadt im Elbe-Elster-Kreis, Brandenburg
 Herzberg (Fläming), wüste Feldmark bei Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Herzberg am Harz, Stadt im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Herzberg (Mark), Gemeinde im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Herzberg (Obere Warnow), Ortsteil der Gemeinde Obere Warnow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Herzberg (Rietz-Neuendorf), Ortsteil der Gemeinde Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Landschaftspark Herzberge in Berlin-Lichtenberg, mit der Binnendüne Herzberg und dem Herzbergteich

 in Polen:
 Herzberg (Landkreis Danziger Höhe, Danzig-Westpreußen), deutscher Name von Miłocin, Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe: Gmina Cedry Wielkie
 Herzberg (Landkreis Dramburg, Pommern), deutscher Name von Sośnica (Wierzchowo), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern
 Herzberg (Landkreis Namslau, Schlesien), deutscher Name von Stogniewice, Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Rychtal
 Herzberg (Landkreis Ueckermünde, Pommern), deutscher Name von Pienice (Police), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern

Bauwerke:
 Burg Herzberg, Burgruine auf dem Hirschberg bei Breitenbach am Herzberg, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Schloss Herzberg, Schlossanlage in Herzberg am Harz, Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

 in Deutschland:
 Herzberg (Taunus) (591,4 m), im Taunus bei Dornholzhausen (Bad Homburg), Hochtaunuskreis, Hessen – mit Herzbergturm
 Herzberg (Richelsdorfer Gebirge) (478,2 m), im Richelsdorfer Gebirge bei Nentershausen, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Herzberg (Spessart) (427 m), im Spessart bei Westerngrund, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Herzberg (Westerwald) (324,8 m), im Niederwesterwald bei Ingelbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Herzberg (Peine) (80,5 m), im Stadtwald in Peine, Landkreis Peine, Niedersachsen

 in der Schweiz:
 Herzberg (Densbüren) (750 m), im Aargauer Jura, Gemeinde Densbüren, Bezirk Aarau, Kanton Aargau

Siehe auch:
 Herzberg Institute of Astrophysics
 Herzburg
 Herzeberg
 Hertzberg
 Herzenberg
 Herzberger